Ngimbang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Ngimbang, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Ngimbang, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar